Малихін Владислав Олексійович (15 січня 1998) — український легкоатлет, що спеціалізується у стрибках з жердиною, чемпіон України в приміщенні.
 Малихін Ігор Васильович 6 червня 1969, Харків, Українська РСР) — радянський хокеїст, захисник.
 Малихін Василь Михайлович (20 серпня 1935, село Успенка, тепер Обоянського району Курської області, Російська Федерація) — радянський державний діяч.
 Малихін Анатолій Миколайович (1938—1994) — український радянський діяч.